wordt soms gebruikt voor de Finse provincie Zuid-Finland
 Uusimaa (regio), regio in Finland; Uudenmaan maakunta
 Uusimaa (historische regio), historische regio van Finland
 Uudenmaan lääni (Nyland en Tavastehus) - een voormalige provincie (län) van Zweden